Синди Хоуп (), настоящее имя Клаудия Цагань (, род. 22 августа 1985 года, Будапешт, Венгрия) — венгерская порноактриса и эротическая модель.

Биография 
Родилась 22 августа 1985 года в Будапеште, Венгрия. Настоящее имя — Клаудия Цагань (Klaudia Czagany).

Начала карьеру в качестве актрисы в порноиндустрии в 2006 году, в возрасте 21 года. первоначально снималась в Европе в фильмах студий Private и Viv Thomas. В 2009 году начинает сниматься в США. Долгое время снималась только с женщинами, но режиссёр Кристоф Кларк убеждает её сниматься также и в сценах с мужчинами. 

Увеличивает размер груди с B до C путем размещения имплантатов в июле 2008 года.

Участвовала с небольшой ролью в американском художественном фильме «Кровавое сомбреро» (2016 г.).

На протяжении пятилетней карьеры снялась примерно в 250 фильмах.

Награды и номинации

Фильмография 

 2006 : Sugar Candy
 2007 : Private X-treme 34: Sex Auditions 3
 2007 : Private X-treme 31: Private Sex Auditions
 2007 : Private Movies 36: Scent of a Girl
 2007 : Members Only, Vol. 4
 2007 : Girls on Girls 12
 2007 : Fuck V.I.P.: Extasy
 2007 : Angel Perverse 8
 2008 : Top Wet Girls
 2008 : Teeny Hot Spots 6
 2008 : Private Blockbusters 2: DownWard Spiral
 2008 : Nothing Butt Fun 2
 2008 : My Evil Sluts 2
 2008 : It's a Young Girls Thing 7
 2008 : Give Me Pink 3
 2008 : Cindy Hope Is Fresh on Cock
 2008 : Boots Camp 3
 2008 : The Office Girls 2
 2008 : Wet Lips
 2009 : Whore It Up
 2009 : Sorry Daddy, Whitezilla Broke My Little Pussy!!! 4
 2009 : Private Lesbian 10: Taste My Lips
 2009 : Oral Olympics: Blo for the Gold
 2009 : Most Subscribed
 2009 : Lesbian Tendencies
 2009 : Lesbian Encounters
 2009 : How to Be a Ladies Man
 2009 : Girls Love Girls 5
 2009 : Desperate Teens at Home 3
 2009 : Crack Her Jack 11
 2009 : Pound the Round P.O.V. 3
 2010 : Women Who Want Sex
 2010 : The Nude Roommate
 2010 : The Doll House 7
 2010 : The Connection
 2010 : Slut Worthy
 2010 : Shot Glasses 4
 2010 : Sex Broker
 2010 : Sex Barcelona Style
 2010 : Raven Alexis: The Substitute
 2010 : Playgirl: Wild with Anticipation
 2010 : North Pole * 201 : '73
 2010 : My Evil Sluts 5
 2010 : Jesse Jane: Reckless
 2010 : Jesse Jane: Playful
 2010 : Jesse Jane: Dirty Movies
 2010 : Budapest
 2010 : Black Angelika: Infirmière tres Speciale
 2010 : Barcelona Chic
 2010 : Age Gap 3
 2010 : 7 Infirmières Gourmandes
 2010 : Drunk Sex Orgy: Club Cunts
 2010 : The Rush
 2010 : Girls Who Want Girls
 2010 : Touch Me 3
 2010 : 7 Sex-Starved Nurses
 2010 : Private Gold 109: The Prime Minister's Sex Tape
 2010 : Sport Fucking 7
 2010 : Women Seeking Women 60
 2011 : Budapest 3
 2011 : Mia Magma's Sex-Blog
 2011 : Budapest 6
 2011 : Aleska & Angelika: Pornochic 21
 2011 : Mother-Daughter Exchange Club 21
 2011 : Girls 2: A Lesbian Love Affair
 2012 : Budapest 10
 2012 : Girls on Girls on Girls
 2012 : Lesbian Playmates
 2012 : Stockings and Lace
 2013 : Club Pink Velvet: Filling The Slots
 2013 : 1 Girl 2 Sex Toys
 2013 : Give Me Pink 13
 2013 : Legal Lesbian Seductions
 2013 : Leila: a Lesbian Fantasy
 2013 : No Dicks Permitted 2
 2013 : Real Slut Party 14
 2013 : Taste of Peaches
 2014 : Be My Lover 4
 2014 : Fantasy Encounters
 2014 : Female Xpose
 2014 : Our Legacy
 2014 : Smooth and Silky 5
 2015 : Explicit MILF
 2015 : Hot Chicks, No Dicks
 2015 : Outdoor Pleasure Games
 2016 : Eat Me
 2016 : Foxes of Foot Fetish
 2016 : Sexy Outdoor Ball Swingers

Примечания

Ссылки 

 
 Cindy Hope на сайте European Girls Adult Film Database
 Cindy Hope на сайте Eurobabeindex
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Венгрии
Эротические фотомодели Венгрии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами